Feiertag steht für:
 Feiertag, allgemein ein arbeitsfreier Tag mit besonderer Feiertagsruhe
Filmtitel:
 Feiertag (2002), von Detlef Bothe
 Feiertag (2019), Originaltitel Праздник, russischer Spielfilm von Alexei Krasovsky (2019)

Feiertag ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Feiertag (1890–1943), deutsche Reformpädagogin
 Karl Feiertag (1874–1944), österreichischer Maler
 Stefan Feiertag (* 2001), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Feiertagskinder
 Feyertag